Яник Дюпре Мемориал Эворд () — награда, ежегодно вручаемая игроку Американской хоккейной лиги за благородство и добропорядочность на льду и вне его, а также за активное участие в общественной жизни. Обладатель трофея выбирается президентом лиги.

Награда названа в честь бывшего игрока «Херши Беарс» Яника Дюпре, который умер от лейкемии в возрасте 24 лет.

Обладатели

Примечания

Ссылки
Официальный вэб-сайт AHL
Зал славы AHL
Статистика на Internet Hockey Database